Nicolosi steht für:

 Nicolosi, italienische Gemeinde auf Sizilien

Nicolosi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovan Battista Nicolosi (1610–1670), italienischer Geograph und Kartograf 
 Joseph Nicolosi (1947–2017), US-amerikanischer Psychologe
 Manuela Nicolosi (* 1980), französische Fußballschiedsrichterassistentin
 Roberto Nicolosi (1914–1989), italienischer Jazzmusiker
 Salvatore Nicolosi (1922–2014), italienischer Bischof

Siehe auch:
 Nicoloso